Конок — название населённых пунктов в России:

 Конок — деревня в Партизанском районе Красноярского края, Ивановский сельсовет, упразднена в 2021 г.
 Конок — поселок в Партизанском районе Красноярского края, Иннокентьевский сельсовет.